Copa América žen FIF7 2019 bylo 2. ročníkem Copa América žen FIF7 a konalo se v brazilském městě São Paulo v období od 5. do 7. dubna 2019. Účastnily se ho 4 týmy, které hrály v jedné skupině systémem, kde každý tým odehrál 2 zápasy. Ze skupiny pak postoupily všechny týmy do vyřazovací fáze. Vyřazovací fáze zahrnovala 4 zápasy. Ve finále zvítězily reprezentantky Brazílie, které porazily výběr Argentiny 2:1.

Stadion 
Turnaj se hrál na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: (Sao Paulo).

Skupinová fáze 
Čas každého zápasu je uveden v lokálním čase.

Tabulka 

|}

Vyřazovací fáze

Semifinále

O 3. místo

Finále

Odkazy

Reference 

Malá kopaná v roce 2019
Copa América žen FIF7
Malá kopaná v Brazílii
Fotbalové události v Brazílii
Sport v Brazílii v roce 2019
Sport v São Paulu